Álvaro Fernández (voetballer)
 Álvaro Fernández (wielrenner)
 Alvaro Fernández-Villaverde (Spaans edelman)

Zie ook: Alvaro Fernandes, zeevaarder